Гри́ффин () — английская фамилия.

Персоналии 

 Гриффин, Анджела (род. 1976) — английская актриса, певица, журналистка и телеведущая.
 Гриффин, Артур (1903—2001) — американский фотограф.
 Гриффин, Беннетт (1895—1978) — американский авиатор.
 Гриффин, Бернард Уильям (1899—1956) — английский кардинал.
 Гриффин, Блэйк (род. 1989) — американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Детройт Пистонс».
 Гриффин, Дженнифер (род. 1969) — американская журналистка.
 Гриффин, Дональд (1915—2003) — американский профессор зоологии.
 Гриффин, Дэвид Рэй (1939—2022) — американский философ, теолог.
 Гриффин, Келси (род. 1987) — американская профессиональная баскетболистка.
 Гриффин, Кеннет (род. 1968) — американский инвестор-миллиардер.
 Гриффин, Кэти (род. 1973) — канадская актриса.
 Гриффин, Кэтлин Мэри (род. 1960) — американская актриса, комик в жанре стэндап, поп-икона и защитница прав ЛГБТ.
 Гриффин, Лесли Гэй (более известная как Лиза Гэй; 1935—2016) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Гриффин, Ли (род. 1968) — английский профессиональный снукерист.
 Гриффин, Майкл Дуглас (род. 1949) — руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
 Гриффин, Мерв (1925—2007) — американский эстрадный певец, телеведущий, автор телевизионных игровых шоу «Jeopardy!» и «Колесо Фортуны».
 Гриффин, Монтелл (род. 1970) — американский боксёр-профессионал.
 Гриффин, Ник (род. 1959) — британский правый политик, председатель Британской национальной партии и депутат Европейского парламента.
 Гриффин, Персивал Байон (род. 1940) — американский этнолог, антрополог и археолог.
 Гриффин, Рене (также Рене Оллман; род. 1968) — американская актриса.
  (1923—2015) — американский политик.
 Гриффин, Роджер (род. 1948) — британский политолог, исследователь фашизма.
 Гриффин, Сайрус (1748—1810) — американский адвокат, судья и политический деятель, последний президент конгресса конфедерации.
 Гриффин, Тим (род. 1968) — американский юрист и политик.
 Гриффин, Томас Сидней (1884—1950) — австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр.
 Гриффин, Уолтер Бёрли (1876—1937) — американский архитектор, автор проекта города Канберра.
 Гриффин, Форрест (род. 1979) — бывший американский профессиональный боец смешанного стиля.
 Гриффин, Чарльз (1825—1867) — генерал армии Союза во время гражданской войны в США.
 Гриффин, Эдди (род. 1968) — афроамериканский комедийный киноактёр.
 Гриффин, Эдди (род. 1982) — американский профессиональный баскетболист.
 Гриффин, Эрик (род. 1967) — американский боксёр.

Составные фамилии 
 Гриффин Дэвис, Роман (род. 2007) — британский актёр.

Вымышленные персонажи 
 Гриффин — учёный-физик, главный герой научно-фантастического романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
 Питер, Лоис, Крис, Мег, Стьюи и Брайан Гриффины — главные персонажи американского мультсериала «Гриффины».

Другое 
 (4995) Гриффин — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.

См. также 
 Гриффон
 Грифон (значения)
 Гриффины